Comitatul Windham sau Windham County se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

Windham County, Connecticut
Windham County, Vermont

Altele
USS LST-1170, redenumit apoi în USS Windham County (LST-1170) în 1955